Valmala (Burgos), un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Valmala (Cuneo), un municipi italià de la província de Cuneo a la regió del Piemont.